Dywizje kawalerii (jazdy) noszące numer „2”:

Polskie:
 2 Dywizja Jazdy (1920)
 2 Dywizja Kawalerii (1924-1939)

Rosyjskie i radzieckie:
 2 Dywizja Kawalerii (1875–1918)
 2 Dońska Dywizja Kawalerii Wolnych Kozaków (ros. 2-я Донская сводная казачья кавалерийская дивизия) (1918)
 2 Kaukaska Dywizja Kawalerii (ros. 2-я Кавказская кавалерийская дивизия) (1920)
 2 Stawropolska Dywizja Kawalerii (ros. 2-я Ставропольская кавалерийская дивизия имени М. Ф. Блинова) (1919–1924) → 5 Stawropolska Dywizja Kawalerii
 2 Turkiestańska Dywizja Kawalerii (ros. 2-я Туркестанская кавалерийская дивизия) (1920–1921)

Austro-węgierska
 2 Dywizja Kawalerii (1912–1918)

Francuskie:
 2 Dywizja Dragonów (1805)
 2 Dywizja Ciężkiej Kawalerii (1805)
 2 Lekka Dywizja Kawalerii (1940)